Aulus Baebius ist der Name folgender Personen:

* Aulus Baebius (Kommandant) († nach 167 v. Chr.), römischer Militärführer
 Aulus Baebius (Ritter) († nach 45 v. Chr.), römischer Ritter